Dalmatinska nogometna liga - Splitska skupina (također i kao Dalmatinska nogometna liga - Srednja skupina) je bila jedna od tri skupine Dalmatinske nogometne lige u sezoni 1984./85., četvrtoga ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Zbog promjene sustava natjecanja, ukinuta je tadašnja jedinstvena Dalmatinska liga, kao i međuopćinske lige na području Dalmacije. Dalmatinska liga - Splitska (Srednja) skupina je zamijenila dotadašnju Međuopćinsku ligu Split - Makarska. 
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Borac" iz Glavica.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Dalmatinska nogometna liga – Južna skupina 1984./85.
 Dalmatinska nogometna liga – Sjeverna skupina 1984./85. 
 Hrvatska nogometna liga – Jug 1984./85. 
 Prvenstvo NSO Split 1984./85.

Izvori 
 Jurica Gizdić: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010., , str. 90 (ljestvica do 29. kola)
 Jurica Gizdić: 50 godina Jadrana iz Tučepi, Tučepi, 2017., , str. 81-84  
 Jurica Gizdić: HNK Sloga : 90 godina nogometa u Mravincima : 1925. – 2015., Mravince, 2015., , str. 95-97  
 Jurica Gizdić: NK Omladinac : 100 godina baluna u Vranjicu, Vranjic, 2014.,  
 Jurica Gizdić: 80 godina kliškog Uskoka, Klis, 2010., , str. 93-95 
 Jurica Gizdić: NK Mračaj : veliki klub iz malog mista, Runovići, 2009., , str. 75-78 
 Jurica Gizdić: NK Orkan : 90 godina nogometa u Dugom Ratu, Dugi Rat, 2008., , str. 134-137 
 Jurica Gizdić: Od Kolektivca do Postira sardi : 1948. – 2008., Postira, 2008.,  
 Jurica Gizdić: HNK Trogir : 95 godina nogometa u Trogiru, Trogir, 2007., , str. 139-141 
 Jurica Gizdić: Dok je srca bit će i Croatie : 1974. Kujundžuša - Croatia 2004., Zmijavci, 2004., , str. 51-54 
 

1984-85 split
1984-85 Split
Dalmacija